Барри Коу (; 26 ноября 1934, Лос-Анджелес — 16 июля 2019) — американский актёр.

Биография 
Отец Коу работал на киностудии Warner Brothers и умер после автомобильной аварии, когда Барри было шесть лет. Коу учился в Университете Южной Калифорнии, а затем стал актёром на киностудии 20th Century Fox. В 1960 году Коу получил премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую дебютную роль. 

Коу был женат на художнице Юран Кристиансен, в 1966 году у них родился сын Уильям Ши Коу.

Коу умер 16 июля 2019 года от миелодиспластического синдрома в возрасте 84 лет.

Фильмография

Примечания

Ссылки